Sant Esteve oder Sant Estève (katalanisch oder okzitanisch für ‚Sankt Stephan‘) steht für:
 den heiligen Stephanus, Diakon der Jerusalemer Urgemeinde im Neuen Testament

Orte
 Sant Estève de Gorgàs, eine Gemeine in Südfrankreich, siehe Saint-Étienne-de-Gourgas
 Sant Esteve de Llitera, Gemeinde in Aragonien, Spanien, siehe San Esteban de Litera
 Sant Esteve de les Roures, eine fiktive Ortschaft in Katalonien
 Sant Esteve de Palautordera, Provinz Barcelona, Katalonien
 Sant Esteve Sesrovires, Provinz Barcelona, Katalonien

Kirchen
 Sant Esteve d’en Bas (Kirche) in La Vall d’en Bas, Katalonien
 Sant Esteve (Tavèrnoles) in Tavèrnoles, Katalonien

Siehe auch:
 Esteve